Serie B1 2009-2010 – torneo di pallavolo femminile
 Serie B1 2009-2010 – torneo di pallavolo maschile